Султан джамия или Хункяр джамия или Инкяр джамия може да се отнася за:

 Султанска джамия в Сараево, Босна и Херцеговина
 Султанска джамия в Баня Лука, Босна и Херцеговина
 Султан Мурад джамия в Скопие, Северна Македония
 Хункяр джамия в Дебър, Северна Македония